Montferrat (Isère) – comune francese
 Montferrat (Varo) – comune francese